Tschuchrai bzw. Tschuchraj () ist der Familienname folgender Personen:

 Grigori Naumowitsch Tschuchrai (1921–2001), sowjetischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Pawel Grigorjewitsch Tschuchrai (* 1946), russischer Filmregisseur
 Petro Tschuchraj (* 1950), ukrainischer Bandura-Spieler
 Sergei Alexejewitsch Tschuchrai (* 1955), sowjetischer Kanute (Olympiagold 1976 und 1980)